Les ales són extremitats del cos que tenen tres grups d'animals: els ocells, els insectes i els ratpenats tot i que també en tingueren els ja extints pterosaures. Són usades habitualment per a volar, encara que no tots els animals que les posseeixen són capaços de mantenir-se a l'aire, com és el cas dels estruços o dels pingüins.

Alguns animals tenen membranes entre les potes i el cos (com els dermòpters), entre els dits, o entre costelles mòbils (el rèptil Draco volans), però no són suficients per a poder volar. Tot això s'anomenen també de vegades ales.

Ratpenats 
En els ratpenats, les extremitats anteriors i els dits creen un suport per la membrana que els permet el vol.

Ocells 

En els ocells les extremitats anteriors són les que permeten el vol i porten les plomes que formen la superfície sustentadora.

Insectes 
En els insectes les ales (un o dos parells) són expansions del tòrax. No s'han de confondre amb les èlitres que tenen alguns insectes (coleòpters), que serveixen justament per protegir les ales, ni els halteris presents als dípters. Ambdues estructures deriven de segments corporals que en altres classes d'insectes generen ales funcionals.

Referències 

Anatomia animal
Òrgans